Josep Nicolau i Balaguer (Lloret de Vistalegre, 1908 - Palma, 1934), ciclista mallorquí
 Josep Nicolau i Sabater (Tortosa, 1862 - 1950), enginyer i polític català